Al Hamra () je okolo 400 let staré město v regionu ad-Dáchílija v severovýchodním Ománu. Poblíž města se při horském svahu nachází osada Misfat Al Abryeen. Město Al Hamra je známé rovněž pod jménem Hamra Al-Abryeen, což odkazuje na zde žijící kmen Al Abriů.

Džabal aš-Šám (), nejvyšší hora Ománu, leží severně od Al Hamry. Na jejím úpatí se nachází jeskyně Al Hotta, patřící k největším jeskyním na světě.

Externí odkazy 
 

Města v Ománu
Vilájety v Ománu
Al-Hadžar